Сомы́ () — род лучепёрых рыб семейства сомовых (Siluridae).

Описание 
На нижней челюсти одна или две пары усиков. Спинной плавник очень маленький. Анальный плавник сливается с хвостовым плавником с четкой выемкой между ними. В анальном плавнике 56—88 лучей. Число позвонков всего от 52 до 74. Максимальные размеры различных видов — от 35 см до 5 м.

Виды 
В состав рода включают 14 видов, распространённых в водах Евразии:

Распространение 
Представители рода встречаются в пресных водоемах Евразии, хотя амурский сом не избегает солоноватых вод.

Примечания

Литература 

 
Сомовые
Рыбы Евразии
Пресноводные рыбы